Rudolf Crisolli ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Crisolli (Jurist) (1854–1922), deutscher Jurist
 Rudolf Crisolli (Journalist) (1932–1970), deutscher Journalist